Список всех описанных видов пауков семейства Palpimanidae на 23 августа 2013 года.

Anisaedus
Anisaedus Simon, 1893
 Anisaedus aethiopicus Tullgren, 1910 — Танзания
 Anisaedus gaujoni Simon, 1893 — Эквадор, Перу
 Anisaedus levii Chickering, 1966 — Вест-Индия, вероятно Африка
 Anisaedus pellucidas Platnick, 1975 — Чили
 Anisaedus rufus (Tullgren, 1905) — Аргентина
 Anisaedus stridulans Gonzalez, 1956 — Перу

Badia
Badia Roewer, 1961
 Badia rugosa Roewer, 1961 — Сенегал

Boagrius
Boagrius Simon, 1893
 Boagrius incisus Tullgren, 1910 — Танзания
 Boagrius pumilus Simon, 1893 — Малайзия, Суматра

Chedima
Chedima Simon, 1873
 Chedima purpurea Simon, 1873 — Марокко

Diaphorocellus
Diaphorocellus Simon, 1893
 Diaphorocellus albooculatus Lawrence, 1927 — Намибия
 Diaphorocellus biplagiatus Simon, 1893 — Южная Африка
 Diaphorocellus helveolus (Simon, 1910) — Ботсвана
 Diaphorocellus rufus (Tullgren, 1910) — Танзания

Fernandezina
Fernandezina Biraben, 1951
 Fernandezina acuta Platnick, 1975 — Бразилия
 Fernandezina dasilvai Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Бразилия
 Fernandezina divisa Platnick, 1975 — Бразилия
 Fernandezina ilheus Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Бразилия
 Fernandezina maldonado Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Перу
 Fernandezina pelta Platnick, 1975 — Бразилия
 Fernandezina pulchra Biraben, 1951 — Боливия, Аргентина
 Fernandezina saira Buckup & Ott, 2004 — Бразилия
 Fernandezina takutu Grismado, 2002 — Гайана
 Fernandezina tijuca Ramirez & Grismado, 1996 — Бразилия

Hybosida
Hybosida Simon, 1898
 Hybosida dauban Platnick, 1979 — Сейшеллы
 Hybosida lesserti Berland, 1920 — Восточная Африка
 Hybosida lucida Simon, 1898 — Сейшеллы
 Hybosida scabra Simon & Fage, 1922 — Восточная Африка

Ikuma
Ikuma Lawrence, 1938
 Ikuma spiculosa (Lawrence, 1927) — Намибия
 Ikuma squamata Lawrence, 1938 — Намибия

Levymanus
Levymanus Zonstein & Marusik, 2013
 Levymanus gershomi Zonstein & Marusik, 2013 — Израиль

Notiothops
Notiothops Platnick, Grismado & Ramirez, 1999
 Notiothops birabeni (Zapfe, 1961) — Чили
 Notiothops campana Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили
 Notiothops cekalovici Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили
 Notiothops huaquen Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили
 Notiothops llolleo Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили
 Notiothops maulensis (Platnick, 1985) — Чили
 Notiothops noxiosus Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили
 Notiothops penai Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Чили

Otiothops
Otiothops MacLeay, 1839
 Otiothops amazonicus Simon, 1887 — Бразилия
 Otiothops atlanticus Platnick, Grismado & Ramirez, 1999 — Бразилия
 Otiothops baculus Platnick, 1975 — Бразилия
 Otiothops birabeni Mello-Leitao, 1945 — Бразилия, Аргентина
 Otiothops brevis Simon, 1892 — Венесуэла
 Otiothops calcaratus Mello-Leitao, 1927 — Колумбия
 Otiothops clavus Platnick, 1975 — Бразилия
 Otiothops contus Platnick, 1975 — Бразилия
 Otiothops curua Brescovit, Bonaldo & Barreiros, 2007 — Бразилия
 Otiothops dubius Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Otiothops facis Platnick, 1975 — Бразилия
 Otiothops franzi Wunderlich, 1999 — Венесуэла
 Otiothops fulvus (Mello-Leitao, 1932) — Бразилия
 Otiothops germaini Simon, 1927 — Бразилия
 Otiothops giralunas Grismado, 2002 — Гайана
 Otiothops goloboffi Grismado, 1996 — Аргентина
 Otiothops gounellei Simon, 1887 — Бразилия
 Otiothops helena Brescovit & Bonaldo, 1993 — Бразилия
 Otiothops hoeferi Brescovit & Bonaldo, 1993 — Бразилия
 Otiothops iguazu Grismado, 2008 — Аргентина
 Otiothops inflatus Platnick, 1975 — Парагвай, Аргентина
 Otiothops intortus Platnick, 1975 — Тринидад
 Otiothops kathiae Piacentini et al., 2013 — Боливия
 Otiothops kochalkai Platnick, 1978 — Колумбия
 Otiothops lajeado Buckup & Ott, 2004 — Бразилия
 Otiothops loris Platnick, 1975 — Перу
 Otiothops luteus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Otiothops macleayi Banks, 1929 — Панама
 Otiothops naokii Piacentini et al., 2013 — Боливия
 Otiothops namratae Pillai, 2006 — Индия
 Otiothops oblongus Simon, 1891 — Сент-Винсент, Тринидад, Венесуэла, Гайана, Бразилия
 Otiothops payak Grismado & Ramirez, 2002 — Аргентина
 Otiothops pentucus Chickering, 1967 — Виргинские Острова
 Otiothops pilleus Platnick, 1975 — Бразилия
 Otiothops platnicki Wunderlich, 1999 — Бразилия
 Otiothops puraquequara Brescovit, Bonaldo & Barreiros, 2007 — Бразилия
 Otiothops recurvus Platnick, 1976 — Бразилия
 Otiothops setosus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Otiothops typicus (Mello-Leitao, 1927) — Бразилия
 Otiothops walckenaeri MacLeay, 1839 — Багамы, Куба
 Otiothops whitticki Mello-Leitao, 1940 — Гайана

Palpimanus
Palpimanus Dufour, 1820
 Palpimanus aegyptiacus Kulczynski, 1909 — Египт, Чад, Тунис, Алжир
 Palpimanus argentinus Mello-Leitao, 1927 — Аргентина
 Palpimanus armatus Pocock, 1898 — Южная Африка
 Palpimanus aureus Lawrence, 1927 — Намибия
 Palpimanus canariensis Kulczynski, 1909 — Канарские Острова
 Palpimanus capensis Simon, 1893 — Южная Африка
 Palpimanus crudeni Lessert, 1936 — Мозамбик
 Palpimanus cyprius Kulczynski, 1909 — Кипр, Сирия, Израиль
 Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 — Средиземноморье, Центральная Азия
 Palpimanus giltayi Lessert, 1936 — Мозамбик
 Palpimanus globulifer Simon, 1893 — Южная Африка
 Palpimanus hesperius Simon, 1907 — Сен-Томе
 Palpimanus leppanae Pocock, 1902 — Южная Африка
 Palpimanus lualabanus Benoit, 1974 — Конго
 Palpimanus maroccanus Kulczynski, 1909 — Марокко, Алжир
 Palpimanus meruensis Tullgren, 1910 — Танзания
 Palpimanus namaquensis Simon, 1910 — Южная Африка
 Palpimanus nubilus Simon, 1910 — Южная Африка
 Palpimanus orientalis Kulczynski, 1909 — Албания, Греция
 Palpimanus paroculus Simon, 1910 — Южная Африка
 Palpimanus potteri Lawrence, 1937 — Южная Африка
 Palpimanus processiger Strand, 1913 — Конго
 Palpimanus pseudarmatus Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Palpimanus punctatus Kritscher, 1996 — Мальта
 Palpimanus sanguineus Strand, 1907 — Южная Африка
 Palpimanus schmitzi Kulczynski, 1909 — Сирия, Израиль
 Palpimanus simoni Kulczynski, 1909 — Сирия, Ливан, Израиль
 Palpimanus sogdianus Charitonov, 1946 — Турция, Центральная Азия
 Palpimanus stridulator Lawrence, 1962 — Намибия
 Palpimanus subarmatus Lawrence, 1947 — Южная Африка
 Palpimanus transvaalicus Simon, 1893 — Южная Африка
 Palpimanus tuberculatus Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Palpimanus uncatus Kulczynski, 1909 — Египт, Турция, Греция
 Palpimanus vultuosus Simon, 1897 — Индия
 Palpimanus wagneri Charitonov, 1946 — Узбекистан

Sarascelis
Sarascelis Simon, 1887
 Sarascelis chaperi Simon, 1887 — Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау
 Sarascelis junquai Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Sarascelis kilimandjari (Berland, 1920) — Танзания
 Sarascelis lamtoensis Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар, Гана
 Sarascelis luteipes Simon, 1887 — Конго, Сен-Томе
 Sarascelis raffrayi Simon, 1893 — Индия, Малайзия
 Sarascelis rebiereae Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар

Scelidocteus
Scelidocteus Simon, 1907
 Scelidocteus baccatus Simon, 1907 — Сен-Томе
 Scelidocteus berlandi Lessert, 1930 — Конго
 Scelidocteus lamottei Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Scelidocteus ochreatus Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Scelidocteus pachypus Simon, 1907 — Западная Африка
 Scelidocteus schoutedeni Benoit, 1974 — Конго
 Scelidocteus vuattouxi Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар

Scelidomachus
Scelidomachus Pocock, 1899
 Scelidomachus socotranus Pocock, 1899 — Сокотра

Steriphopus
Steriphopus Simon, 1887
 Steriphopus crassipalpis Thorell, 1895 — Мьянма
 Steriphopus gyirongensis (Hu & Li, 1987) — Китай
 Steriphopus lacertosus Simon, 1898 — Сейшеллы
 Steriphopus macleayi (O. P.-Cambridge, 1873) — Шри-Ланка

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

P